

Cinema 
 Dream On! – film del 1981 diretto da Ed Harker
 Dream On – film del 2013

Musica 
 Dream On – singolo degli Aerosmith del 1973
Dream On – cover del brano degli Aerosmith di Anastacia
 Dream On – singolo dei Noel Gallagher's High Flying Birds del 2012
 Dream On – traccia dell'album Together Brothers di Barry White del 1974
 Dream On – traccia dell'album Level Headed degli Sweet del 1978
 Dream On – album di George Duke del 1982
 Dream On – traccia dell'album 2XS dei Nazareth del 1982; una cover è presente nell'album Wild in the Streets degli Helix del 1987
 Dream On – traccia dell'album Thrill of a Lifetime dei King Kobra del 1986
 Dream On – traccia dell'album Boys in Heat dei Britny Fox del 1989
 Dream On – traccia dell'album Jump the Gun dei Pretty Maids del 1990
 Dream On – traccia dell'album Conscience dei The Beloved del 1993
 Dream On – traccia dell'album A Cry for the New World dei Praying Mantis del 1993
 Dream On – singolo degli Uriah Heep del 1995, dall'album Sea of Light
 Dream On – traccia dell'album Surrender dei The Chemical Brothers del 1999
 Dream On – singolo dei Depeche Mode del 2001, dall'album Exciter
 Dream On – traccia dell'album Lipservice dei Gotthard del 2005
 Dream On – singolo di Christian Falk feat. Robyn e Ola Salo del 2008
 Dream On – singolo di Naoya Urata featuring Ayumi Hamasaki del 2010
 Dream On – singolo di Amy Macdonald del 2017

Televisione 
 Dream On – serie televisiva statunitense del 1990
 Sogni a occhi aperti (Dream On) – episodio di Edgemont
 Continua a sognare (Dream On) – Puntata di Glee, preso dall'omonima canzone degli Aerosmith di cui è presente una cover nell'episodio.